Er bestaan twee zettenreeksen met de naam Tarraschgambiet.

In de Caro-Kann opening

Uitleg 
Het Tarraschgambiet is in de opening van een schaakpartij een variant in de schaakopening Caro-Kann en de beginzetten zijn:1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Ld3

Eco-code B 18.

Het gambiet is ingedeeld bij de halfopen spelen, en is geanalyseerd door Siegbert Tarrasch.

In de Tarraschverdediging

Uitleg
Het Tarraschgambiet is ook een variant in de Tarrasch opening met de beginzetten: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.cxd5 exd5 5.dxc5 d4 6.Pa4

Eco-code D 32

en het is ingedeeld in de gesloten spelen.

Externe links 
 b18-partijen
 d32-partijen

Variant in een halfopen spel
Variant in een gesloten spel
Gambiet